Ituri tartomány, a Kongói Demokratikus Köztársaság tartománya a 2006-ban elfogadott alkotmány 2009 februári hatályba lépése után;
 Ituri folyó, a Kongói Demokratikus Köztársaság folyója;
 Ituri-esőerdő, erdő a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában;
 Ituri konfliktus, etnikai harcok a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában.